А̀нджей Станѝслав Богусла̀вски () е полски филолог, езиковед русист, професор, признат специалист в областта на теорията на езика и методологията за езиковедски изследвания, дългогодишен преподавател във Варшавския университет, член на комитетите по езикознание и славянознание при Полската академия на науките, член на Полската академия на знанията и Варшавското научно дружество, носител на Офицерски кръст на Ордена на Възраждане на Полша. Автор на преиздавания многократно „Полско-руски и руско-полски речник“ ().

Трудове 
 Mały słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski (1962)
 Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku polskim (1963) – докторска дисертация
 Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim (1966)
 Problems of the thematic-rhematic structure of sentences (1977)
 Ilustrowany słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski (1978)
 Język w słowniku: desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny (1988)
 Two essays on inflection (1992)
 Polszczyzna, jaką znamy: nowa sonda słownikowa (1993)
 Współczesny język polski i rosyjski: konfrontacja przekładowa (1997) – в съавторство с Йолянта Менделска
 Science as linguistic activity, linguistics as scientific activity (1998)
 Aspekt i negacja (2003)
 Semantyka, pragmatyka: leksikografa głos demarkacyjny (2008)
 Uwagi o mowosocjotechnice: od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych (2008)
 Reflections on Wierzbicka's explications & related essays (2011)

Бележки 

Полски филолози
Полски езиковеди
Полски русисти
Полски семантици
Полски семиотици
Синтактолози
Полски лексикографи
Фонолози
Прагматици
Полски литературни теоретици
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Университет „Николай Коперник“
Родени във Варшава